Franciaország
Thors, település Aube megyében
Thors, település Charente-Maritime megyében